Lee Don-ku (en coréen : , né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons passées avec l'équipe de hockey de l'Université Yonsei, il devient joueur professionnel avec le Anyang Halla. Il est aussi membre de l'Équipe de Corée du Sud de hockey sur glace. Il aide son équipe à remporter le championnat lors de cette première saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2008-2009 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||18 ||0 ||2 ||2 ||6 ||9 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||0 ||12 ||12 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||4 ||12 ||16 ||36 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||40 ||1 ||19 ||20 ||36 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2013-2014 ||Daemyung Sangmu ||Asia League ||42 ||7 ||28 ||35 ||68 ||3 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 ||7 ||19 ||26 ||40 ||8 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||40 ||4 ||13 ||17 ||50 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||4 ||6 ||10 ||29 ||8 ||1 ||4 ||5 ||4   
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||34 ||4 ||7 ||11 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4  
|-
|2019-2020 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||5 ||15 ||20 ||32 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6

Internationales 

|-
|2005 ||align="left"| Corée du Sud U18 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans D2 || 5 || 4 || 5 || 9 || 8 ||align="left"| place du groupe A (promu en D1)
|-
|2006 ||align="left"| Corée du Sud U18 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 16 ||align="left"| place du groupe B (relégué en D2)
|-
|2007 ||align="left"| Corée du Sud U20 ||align="left"| Championnat du monde junior D2 || 5 || 1 || 4 || 5 || 6 ||align="left"| place du groupe B
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud U20 ||align="left"| Championnat du monde junior D2 || 5 || 1 || 5 || 6 || 4 ||align="left"| place du groupe A
|-
|2009 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde D2 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4 ||align="left"| place du groupe B (promu en D1)
|-
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| place du groupe B
|-
|2011 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux asiatiques d'hiver || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 || align=left| Médaille de bronze
|-
|2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"| place du groupe A
|-
|2012 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1B || 5 || 3 || 3 || 6 || 2 ||align="left"| place (promu en D1A)
|-
|2012 || align=left| Corée du Sud || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left|Non qualifié
|-
|2013 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| place 
|-
|2014 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||align="left"| place (relégué en D1B)
|-
|2015 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1B || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||align="left"| place (promu en D1A)
|-
|2016 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"| place
|-
|2017 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux asiatiques d'hiver || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2017 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"| place (promu en élite)
|-
| 2018 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux olympiques || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| place
|-
|2018 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| place (relégué en D1A)
|-
|2019 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| place

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018